Bloxham ist der

Familienname folgender Personen:
 Donald Bloxham, britischer Historiker
 Jenny Bloxham, neuseeländische Politikerin
 Ken Bloxham (1954–2000), neuseeländischer Rugbyspieler
 William D. Bloxham (1835–1911), US-amerikanischer Politiker

Name oder Namensteil folgender geographischer Orte:
 Bloxham Lake, See in der Region Southland, Neuseeland
 Bloxham (Oxfordshire), Ort in England
 Bloxham (Florida), Ort im Leon County, Vereinigte Staaten